Table des caractères Unicode U+11280 à U+112AF.

multanais (ou multanî) (Unicode 8.0) 
Caractères utilisés pour l'.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 8.0

Voir aussi

Liens externes 
  Multanais, tableau sur le site Unicode.
  Multani, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (11000-11FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

01128